Xiang Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xang Qu (vattendrag i Kina, lat 32,03, long 82,03), Tibet, 
 Xang Qu (vattendrag i Kina, lat 29,37, long 89,15), Tibet, 
 Gyo Qu, vattendrag, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar